Ле-Монте́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Административный центр кантона Ле-Монте. Округ коммуны — Мулен.

Код INSEE коммуны — 03183.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 511 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 256 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 191 были экономически активными, 65 — неактивными (показатель активности — 74,6 %, в 1999 году было 71,2 %). Из 191 активных работали 166 человек (91 мужчина и 75 женщин), безработных было 25 (15 мужчин и 10 женщин). Среди 65 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 30 — пенсионерами, 19 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Романская церковь Сен-Жерве-э-Сен-Проте с великолепным резным порталом. Ранее была частью монастыря. Исторический памятник
 Замок Лали

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Алье